Тонгата́пу () — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага Островов Тонга (или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По происхождению — поднятый атолл. Площадь островов — 260,48 км² (остров Тонгатапу — 257,03 км²), население — 72 045 человек (2006). На острове находится город Нукуалофа (столица королевства Тонга) и Международный аэропорт Фуаамоту.

География 

Остров низменный, сформирован из кораллового известняка. Почвы весьма плодородны и имеют вулканическое происхождение. В то время как средняя высота южной стороны Тонгатапу составляет около 35 м, северная часть очень низменная. Высшая точка острова достигает 65 м.

К северу от острова, на расстоянии до 7 км, расположены маленькие островки и многочисленные коралловые рифы. У острова две лагуны — Фангаута и Фангакакау, которые расположены в северной части Тонгатапу. Их средняя глубина составляет от 1 до 6 м.

История

Период культуры Лапита 
Самые ранние свидетельства заселения острова Тонгатапу людьми культуры Лапита относятся к 900—850 годам до н. э. В лагуне Фангаута археологом Дэвидом Бёрли были найдены образцы глиняных черепков, которые также были обнаружены на островах Санта-Крус, расположенном в 2000 км от острова Тонгатапу.

Период Тонганской империи 
На острове Тонгатапу располагалась столица Тонганской империи. Первой из них был город Толоа, существовавший недалеко от современного аэропорта примерно 1000 лет назад (однако о нём известно очень мало). Второй столицей был город Хекета, который располагался на северо-восточном берегу острова. С примерно 1220 года н. э. до 1851 года столицей был город Муа.

Первые контакты с европейцами 
Первым европейцем, побывавшим на Тонгатапу, стал голландский путешественник Абель Тасман, который открыл остров в 1643 году и назвал его остров Амстердам. Впоследствии 5 июля 1777 года на Тонгатапу высадился английский путешественник Джеймс Кук.

Примечания

Ссылки 
 Карта острова Тонгатапу
 
 
 
 

Острова Тихого океана
Острова Австралии и Океании
Острова Тонгатапу